A 2021-es kamion-Európa-bajnokság volt a 37. Európa-bajnoki szezon. Június 12-én vette kezdetét a magyar nagydíjjal, és augusztus 28-án, az olasz nagydíjjal fejeződött be. Az  koronavírus-járvány miatt a naptárat ebben az évben is többször módosítani kellett. A bajnoki címet Kiss Norbert nyerte meg, aki háromszoros bajnokká avanzsált.

Csapatok és versenyzők
Az alábbi táblázatban a 2021-es évadra nevező csapatok és versenyzők láthatóak.

Versenynaptár
2020. november 17-én bejelentették az előzetes versenynaptárat. A Slovakiaring 2021-re kiesett a tervezetből. Az olaszországi Misano pályán indult volna a szezon, azonban később elhalasztották, így a Hungaroringen kezdődött meg az évad. 

Az ikonikus Nürburgring egyedülálló helyszínként nem négy, hanem hat futamot bonyolított volna le, de napokkal később a rendezvény előtt lefújták a Németországban lévő környezeti károk miatt.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer 
Minden fordulóban négy versenyt rendeznek, amelyek mindegyikén az első tíz helyen célba érő versenyző kap bajnoki pontokat, az alábbi rendszer szerint: 

Megjegyzések:

  - A Hungaroringen a 2. versenyt pályahibák miatt törölték.

Jegyzetek

További információk 

 

Kamion
Kamion-Európa-bajnokság